Contea di Smith o Smith County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Smith (Kansas)
 Contea di Smith (Mississippi)
 Contea di Smith (Tennessee)
 Contea di Smith (Texas)